Parajulus är ett släkte av mångfotingar. Parajulus ingår i familjen Parajulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Cylinderdubbelfotingar
Parajulus